Provincia de Tuy puede referirse a:

 Provincia de Tuy, provincia actual de Burkina Faso; o
 Provincia de Tuy, antigua provincia en la actual España.